Fedorenko ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Fedorenko (* 1963), sowjetischer Ringer
 Andrej Fedorenko (* 1984), ukrainischer Fußballspieler
 Feodor Fedorenko (1907–1987), sowjetischer Kriegsverbrecher
 Mykola Fedorenko (* 1955), sowjetischer Fußballspieler und ukrainischer Fußballtrainer
 Nikolai Prokofjewitsch Fedorenko (1917–2006), ukrainisch-russischer Chemiker, Ökonom und Hochschullehrer
 Nikolai Trofimowitsch Fedorenko (1912–2000), sowjetischer Philologe und Orientalist
 Radi Petrowitsch Fedorenko (1930–2009), russischer Mathematiker
 Swetlana Wassiljewna Fedorenko († 2009), russische Kunstfliegerin